Юсово — название населённых пунктов в России:

 Юсово — деревня в Кирилловском районе Вологодской области.
 Юсово — деревня в Междуреченском районе Вологодской области.
 Юсово — деревня в Фалёнском районе Кировской области.
 Юсово — село в Чаплыгинском районе Липецкой области.
 Юсово — деревня в Угличском районе Ярославской области.